M77 steht für:
 Messier 77, Spiralgalaxie
 M77 motorway, britische Autobahn

M77